James Earp (1841-1926) – imprenditore statunitense
Morgan Earp (1851-1882) – pistolero statunitense, fratello di Wyatt
Virgil Earp (1843-1905) – pistolero statunitense, fratello di Wyatt
Warren Earp (1855-1900) – pistolero statunitense, fratello di Wyatt
Wyatt Earp (1848-1929) – sceriffo, pistolero e personaggio del selvaggio west statunitense